Marie Adelheid Louise Theresia Wilhelmina (Luxemburg, 21 mei 1924 - 28 februari 2007) was de tweede dochter van groothertogin Charlotte van Luxemburg en van Felix van Bourbon-Parma. Zij trouwde op 10 april 1958 met Karl Josef graaf Henckel von Donnersmarck, en werd de moeder van:
Andreas (30 maart 1959), trouwde met Johanna van Hohenberg (29 april 1966)
Marie Félix (2 maart 1960 - 28 oktober 2007), trouwde met Nina Stölzl 
Winfried (13 november 1961), trouwde met  Anna-Maria Merckens (13 februari 1969)
Charlotte (4 augustus 1965), trouwde met Christoph Johannes Joseph von Meran (26 augustus 1963)

Prinses van Luxemburg
Prinses van Nassau